Sokoły ist der Name folgender Orte in Polen:

 Sokoły (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1935 Sokollen, 1935 bis 1945 Falkendorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Sokoły (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sokollen, 1938 bis 1945 Hainholz, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Sokoły (Piotrków Kujawski), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sokoly (Pionki), Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Sokoły (Powiat Wysokomazowiecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien
 Sokoły (Stawiski), Dorf im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien
 Sokoły (Szczuczyn), Dorf im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Sokoły-Jaźwiny
 Sokoły Jeziorne